Táska (település)
táska – kisebb tárgyak kézi hordozó eszköze